Francja:
 Friesenheim – gmina

Niemcy:
 Friesenheim – dzielnica Ludwigshafen am Rhein
 Friesenheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Friesenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen